Patch – software correttivo
 Patch – elemento del paesaggio
 Patch panel – sistema di interfaccia tra sezioni diverse di un cablaggio

Persone
 Alexander Patch – generale statunitense
 Benjamin Patch – pallavolista statunitense
 Harry Patch – supercentenario britannico